Кемаль-Егерек найвища гора Ялтинської яйли.
 Кемаль-Егерек (джерело) - джерело на схилах однойменної гори в Криму, Ялтинська яйла.